The Snows of Kilimanjaro (kort verhaal), een kort verhaal van Ernest Hemingway uit 1936
 The Snows of Kilimanjaro and Other Stories, een bundeling van korte verhalen van Hemingway uit 1961
 The Snows of Kilimanjaro (film), een Amerikaanse film uit 1952 gebaseerd op het verhaal van Hemingway